Хью Га́три, PC KC (; 13 августа 1866 года, Гуэлф, Верхняя Канада — 3 ноября 1939 года, Оттава, Канада) — канадский политик и юрист. Занимал ряд министерских постов в правительствах Роберта Бордена, Артура Мейена и Р. Б. Беннета:  (1917—1921),  (1920—1921), министр национальной обороны Канады (1926),  (1930—1935; и. о. в 1926). Начал карьеру как член Либеральной партии, затем перешёл в Консервативную партию, где стал её временным лидером и временным лидером оппозиции (1926—1927).

Биография 
Родился в Гуэлфе, в то время входившем в британскую колонию Верхняя Канада (ныне провинция Онтарио). Его родителями были , канадский политик шотландского происхождения, и Элиза Маргарет Гатри. Кроме Хью, в семье было ещё двое детей — его сестра Джесси Патриция (род. 1865) и брат Норман (род. 1877). Хью получил начальное образование у Гуэлфе, затем учился в , по окончании которой стал адвокатом. В 1902 году получил титул королевского адвоката.

На  Хью Гатри, представлявший Либеральную партию, был впервые избран в Палату общин от округа , который в 1876—1882 годах представлял его отец. На выборах он одержал победу над действующим депутатом, консерватором . Переизбирался как либерал в 1904, 1908 и 1911 годах. На  победил как кандидат от Юнионистской партии. В эту партию вошли члены Консервативной партии, которая выступала за активное участие Канады в Первой мировой войне, а также , в числе которых был и Гатри.

Перейдя в Юнионистскую партию, Гатри быстро стал одним из её лидеров. Во втором кабинете Роберта Бордена (1917—1920) он занял пост . В кабинете Артура Мейена (1920—1921) он сохранил этот пост, став одновременно . Он стал одним из немногих либерал-юнионистов, которые остались с консерваторами после распада Юнионистской партии — большинство либо вернулись в Либеральную партию, либо вступили в новую Прогрессивную партию Томаса Крерара. На  Гатри был переизбран, однако лишился министерских постов, так как его партия проиграла выборы.

В июне 1926 года, после дела Кинга — Бинга премьер-министр Уильям Лайон Макензи Кинг был вынужден уйти в отставку, после чего Артур Мейен вновь сформировал правительство. В этом кабинете Гатри занял пост министра национальной обороны, также был и. о. министра юстиции . Однако уже в сентябре 1926 года правительство Мейена пало по итогам . После выборов Гатри стал временным лидером Консервативной партии и сменил Мейена, потерявшего место в парламенте, на посту лидера официальной оппозиции.

В 1927 году прошла , на которой консерваторы должны были избрать постоянного лидера. В ходе конвенции Гатри потерпел сокрушительное поражение от Ричарда Бэдфорда Беннетта. Будущий премьер Канады Джон Дифенбейкер, бывший делегатом этой конвенции, писал в своих мемуарах, что Гатри, бывший либерал, потерял шансы на победу после того, как в одной из своих речей оговорился и назвал эту конвенцию «величайшей либеральной конвенцией в истории».

На  консерваторы, возглавляемые Беннеттом, одержали внушительную победу, а Гатри был вновь переизбран. В новом правительстве он был назначен министром юстиции и генеральным прокурором. На этом посту он отметился как сторонник бескомпромиссной борьбы с коммунизмом, рабочим движением и другими силами, оппозиционными правительству Беннетта и усилившимися на фоне Великой депрессии. По инициативе Гатри был заключён в тюрьму за подстрекательство к мятежу ряд членов Коммунистической партии Канады, включая её лидера Тима Бака. В 1933 году, во время подавления бунта в тюрьме, солдаты попытались убить Бака, однако тому удалось выжить. Гатри был вынужден признать, что попытка убийства Бака была преднамеренной: общественный резонанс, вызванный этим делом, вынудил власти выпустить лидера коммунистов на волю. В 1933 году по инициативе Гатри был принят закон, запрещающий ношение оружия без разрешения властей. В 1935 году был расстрелян мирный , организованный безработными Британской Колумбии. По приказу Бенетта и Гатри Королевская канадская конная полиция применила против безработных слезоточивый газ и огнестрельное оружие. В Палате общин Гатри заявил, что протестующие «представляют собой явную угрозу миру, порядку и доброму правлению Канады». Действия Гатри неоднократно подвергались критике оппозиции и правозащитников. Так, в 1935 году министр юстиции вступил в конфликт с депутатом от Прогрессивной партии Агнес Макфейл, которая потребовала провести расследование нарушений прав человека, в частности случаев избиения заключённых, в канадских тюрьмах.

В 1931 году Гатри возглавил канадскую делегацию в Лиге Наций.

Гатри не баллотировался на , уйдя из политики в возрасте 69 лет. Четыре года спустя он скончался.

Семья 
Хью Гатри был женат на Мод Генриетте Скарф, дочери предпринимателя из Гуэлфа Томаса Х. Скарфа.

Литература 
 Canadian Parliamentary Guide (1934), AL Normandin

Примечания

Ссылки 
 Хью Гатри — биография на сайте Парламента Канады

Лидеры официальной оппозиции в палате общин Канады
Члены Тайного совета Королевы для Канады
Члены палаты общин Канады от Онтарио
Либеральные юнионисты в палате общин Канады
Члены палаты общин Канады от Юнионистской партии
Члены палаты общин Канады от Либеральной партии Канады
Королевские адвокаты Канады
Министры милиции и обороны Канады
Генеральные солиситоры Канады
Министры национальной обороны Канады
Министры юстиции Канады
Члены 10-го правительства Канады
Выпускники Йоркского университета
Выпускники юридической школы Осгуд Холл (Йоркский университет)